Cette page présente la  en Top 14 et en Coupe d'Europe de rugby à XV.

À l'issue de la saison, le RCT est notamment sacré champion d'Europe pour la troisième fois d'affilée, une première dans l'histoire de la compétition.

Entraîneurs 
L'équipe professionnelle est entraînée par Bernard Laporte, en tant que manager sportif, secondé par Jacques Delmas  (avants) et Pierre Mignoni (arrières).

La saison

Pré-saison 

Deux matchs amicaux sont programmés durant l'intersaison contre le Racing Métro 92 et le Stade toulousain.

Récit de la saison sportive 
Dans l'European Rugby Champions Cup, le RC Toulon fait partie de la poule 3 et est opposé aux Anglais des Leicester Tigers, aux Gallois des Llanelli Scarlets et aux Irlandais de l'Ulster Rugby.

Le début de saison des toulonnais est correct, après une bonne entame via la victoire à Bayonne pour le premier match de la saison (15-29). Le RCT s'incline pour la première fois à Colombes face au Racing Métro lors du match comptant pour la . Cela n'empêche pas le club de rester aux avant-postes puisqu'à la mi-saison l'équipe est première et n'est jamais descendu en dessous de la .
En Coupe d'Europe ils imposent également leur rythme, seule la défaite à Leicester vient noircir le tableau puisque les Toulonnais sont tout de même premier de poule et dans les quatre meilleurs premiers synonyme d'un quart de finale à domicile.

La fin d'année 2014 est également marquée par la suspension de Delon Armitage à la suite du match à Leicester ainsi que par l'annonce des arrivées de Diego Domínguez début 2016 (après un an de prospection en Nouvelle-Zélande) ainsi que celles de Ma'a Nonu et Napolioni Nalaga pour la saison suivante. En préambule de la  de championnat, Mourad Boudjellal organise la cérémonie d'ouverture de l'Avenue des Légendes, qui remémore les grands champions ayant marqué l'histoire du club, pour ce jour les joueurs ont un maillot spécial rappelant celui porté dans les années 1930 notamment lors du premier sacre en 1931.

Transferts

Effectif 2014-2015

Calendrier

Détails des matchs

Statistiques

Statistiques collectives 

|}

T = Tenant du titre
P = Promu

|}

Statistiques individuelles 
Nota : les différents sigles signifient : TJ = temps de jeu, Tit. = titulaire, Rem. = remplaçant, E = essai, T = transformation, P = pénalité, D = drop, CJ = carton jaune, CR = carton rouge

Statistiques Top 14

Meilleur réalisateur

Meilleur marqueur

Statistiques H-Cup

Meilleur réalisateur

Meilleur marqueur

Sélections internationales

Feuilles de matchs

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club

2014-2015
Toulon